El término Ateneo puede referirse a:

Templo de Atenea (Minerva) 
 Ateneo (templo), templo de Atenas donde se rendía culto a Atenea (Minerva para los romanos).

Personajes 
 Atenea, diosa griega de la sabiduría.
 Ateneo de Náucratis, escritor de la Antigua Grecia.
 Ateneo el Mecánico, escritor e ingeniero de la Antigua Grecia.
 Ateneo (músico), compositor y músico de la Antigua Grecia.

Asociaciones de carácter político, cultural y científico

Europa

España 
En España existen diversos tipos de ateneos dentro de esta categoría, tales como:
 Ateneos populares, asociaciones culturales de asociaciones obreras en España.
 Ateneos Republicanos:
Ateneo Republicano de Galicia (ARGA), fundado en 1998.
Ateneo Republicano de Málaga, fundado el 17 de agosto de 2005.
Ateneo Republicano de ValladolidAteneo Republicano del Campo de Gibraltar fundado el 30 de enero de 2006.
Ateneo Republicano Blasco Ibáñez, fundado en el año 2002.Ateneos  
 Ateneo Barcelonés, fundado en 1860 como Ateneo de Cataluña (Ateneu Català).
 Ateneo de Córdoba, fundado el 21 de marzo de 1984 como Ateneo Casablanca.
 Ateneo de Madrid, creado en 1835 como Ateneo Científico y Literario.
 Ateneo de La Laguna, fundado en 1904.
 Ateneo de Sevilla, fundado en 1887.
 Ateneo de Soria, fundado en 1883.
Ateneo Enciclopédico Popular Barcelona, fundado en 1902.
 Ateneo Mercantil de Valencia, creado en 1879 conocido como Ateneo Mercantíl.
 Ateneo Obrero de Gijón, entidad cultural asturiana fundada en 1881.
 Ateneo de Málaga, fundado en 1996.
 América 

 México 
 Ateneo de México, fundado en 1909, también conocido como Ateneo de la Juventud Mexicana. 

 Venezuela 
 Ateneo de Caracas Venezuela, creado el 8 de agosto de 1931.

 Paraguay 
 Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundado el 23 de septiembre de 1985.

 Ateneo Paraguayo, fundado el 28 de julio de 1883

 Uruguay 
 Ateneo de Montevideo, fundado en 1886.
 Ateneo de Salto, fundado en 1889.

 Revista El Ateneo Mexicano, revista destinada a la difusión de las artes y ciencias en 1844 y 1845.
'Ateneo', revista que editó el Real Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria entre 1913 y, al menos, 1921
Ateneos musicales
 Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Liria, Valencia,  fue fundado en 1819.
 Ateneo Rumano, Bucarest, Rumania, fundado en 1888

 Ateneos deportivos 
 Ateneo Cultural y Deportivo Don Bosco, equipo de rugby de Argentina.
 Ateneo FC''', club de fútbol de la Universidad Ateneo de Manila en la Ciudad Quezón, Filipinas.